Verdrag van Chang'an (763), een vredesverdrag uit 763 tussen de Tibetaanse Yarlung-dynastie en de Chinese Tang-dynastie
Verdrag van Chang'an (821), een vredesverdrag uit 821 tussen de Tibetaanse Yarlung-dynastie en de Chinese Tang-dynastie